Wöschbach ist ein geographischer Name:

 Wöschbach, Gemeindeteil und Dorf von Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wöschbach, Oberlaufname des Hellbachs (zur Kempt) bei Brütten, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Wöschbach (Pfinz), Oberlaufname Hörstergraben, rechter Zufluss der Pfinz bei Berghausen, Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wöschbach (Tobelbach), rechter Zufluss des Tobelbachs (zur Töss bei Rikon) bei Wildberg, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Wäschbach
 Weschbach